Стамболця́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Стамболцян, Ваагн (род. 1931) — советский и армянский органист
 Стамболцян, Гагик Григорьевич (род. 1957) — советский и армянский врач
 Стамболцян, Рафаел Паруйрович — академик АН Армении